Matzenhofen ist der Name folgender Orte:

 Matzenhofen (Berg), Ortsteil der Gemeinde Berg im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Matzenhofen (Berching), Ortsteil der Stadt Berching, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Matzenhofen (Unterroth), Ortsteil der Gemeinde Unterroth, Landkreis Neu-Ulm, Bayern

Siehe auch:

 Matzenhof